Carl Koch er navnet på flere personer, blandt andre:

 Carl Koch (politiker) (1819-1885) – dansk godsejer og politiker (Carl Johan Koch)
 Carl Koch (præst) (1860-1925) – dansk valgmenighedspræst (Carl Frederik Koch)